Les mots sylvaticus, sylvatica et sylvaticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « sylvestre, des forêts ». Ce sont des variantes graphiques de .

 En astronomie et en planétologie, (8972) Sylvatica est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, les mots sylvaticus, sylvatica et sylvaticum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées en forêt. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : sylvaticus, sylvatica, sylvaticum.

Voir aussi 
 , variantes graphiques
 , ,  et variantes graphiques (, , ), de sens voisin

Épithète spécifique